Ю́рий Петро́в:
 
 

 Петров, Юрий Борисович (1915—1984) — советский военный лётчик, подполковник.
 
 Петров, Юрий Викторович (род. 1958) — российский учёный, член-корреспондент РАН.
 

 Петров, Юрий Данилович (1920—2004) — советский писатель, поэт, журналист, заслуженный работник культуры Марийской АССР.
 
 Петров, Юрий Николаевич (Георгий; 1904—1944) — ленинградский художник-график.
 
 Петров, Юрий Филиппович (1936—2012) — советский и российский паразитолог, академик РАСХН.
 Петров, Юрий Юрьевич (род. 1964) — российский политик, депутат Государственной думы. Примечания